Albero di Natale - albero addobbato per le festività natalizie
Albero di Natale - insieme di valvole e tubi usati per regolare il flusso dei fluidi di un pozzo di petrolio o casi analoghi
Albero di Natale - nome comune del pino picea abies